Немоево — деревня в Островском районе Псковской области. Входит в состав Островской волости.

Расположена в 14 км к северо-востоку от центра города Остров.

История 
В писцовых книгах 1585-87 гг. погост Немоево указан, как центр Немоевской губы Островского уезда..

Деревня до апреля 2015 года входила в состав ныне упразднённой Волковской волости района.

Примечания 

Населённые пункты Островского района (Псковская область)